Cairn Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cairn Peak (Hoonah-Angoon Census Area, Alaska)	
 Cairn Peak (Juneau City and Borough, Alaska)